Como Pumarín se conoce tanto a:

 Pumarín, barrio de la ciudad de Gijón, Asturias.
 Pumarín, barrio de la ciudad de Oviedo, Asturias.
 Pumarín, pueblo del municipio de Balboa, en la Provincia de León.
 Pumarín Club de Fútbol, equipo de fútbol de Oviedo, Asturias.